Лад — те саме що порядок.
 Лад — спосіб, зразок, манера.
 Державний лад — система суспільного, державного укладу, устрій.
 Лад (музика) — спосіб побудови звукоряду, розташування звуків.
 Лад (струнний інструмент) — вузька поперечина на грифі або шийці частини струнних інструментів.
 «Лад» — радіостанція у місті Тернополі.
 ЛАД — Ліга арабських держав.